«Газелек Аяччо» () — французский футбольный клуб из города Аяччо. Основан в 1910 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Анже Казанова», вмещающем 6000 зрителей.

Название клуба было дано по корпорации EDF-GDF, объединявшей энергетические компании Gaz de France и Électricité de France.

Долгое время лучшим результатом для клуба в чемпионатах Франции являлось 5-е место в группе B Лиги 2 в сезоне 1991/92. Лучший результат в розыгрышах национального кубка — выход в полуфинал в сезоне 2011/12. В сезоне 2013/2014 команде удалось занять 3 место в Национальном чемпионате что позволило снова вернуться в Лигу 2 через год после вылета.

В сезоне 2014/15 команда заняла второе место в Лиге 2, которое позволило ей впервые в своей истории принять участие в розыгрыше Лиги 1.

У клуба есть соперничество с другими корсиканскими командами: «Аяччо» и «Бастией».

Статистика выступлений с сезона 2011/2012

Достижения 
Чемпионат Франции
 1 сезон в Лиге 1: 2015—2016
 21 сезон в Лиге 2: 1968—1972; 1975—1982; 1986—1988; 1990—1993; 2012—2013; 2014—2015; 2016—2019
Кубок Франции
 Полуфиналист: 2012

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Газелек» (Аяччо)

Футбольные клубы Франции
Футбольные клубы по алфавиту
ФК «Газелек»